Чёрная ро́за:
 Чёрная роза — сорта роз с цветками тёмно-бордового, почти чёрного цвета.
  — анархистский символ.
 «Чёрная роза» — , выведенный профессором Гарольдом Олмо.

В культуре

В литературе 
 «» — историческая повесть Томаса Костейна (1945).
 «Чёрная роза» — канадское издательство, основанное  в 1969 году.
 «Чёрная роза» — американский анархистский журнал, публиковавшийся в Бостоне в 1970—1980-х годах.

В кинематографе 
 «Чёрная роза» — фильм Генри Хэтэуэя, экранизация одноимённой повести Томаса Костейна (США, 1950).
 «Чёрная роза» () — фильм  (Португалия, 1992).
 «Чёрная роза» () — короткометражный фильм Дэвида Фосса Риччи (Канада, 2009).
 «Чёрная роза» — боевик Александра Невского (США—Россия, 2014).
 
 «Чёрная роза Гарлема» — приключенческий боевик (США, 1995).
 «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» — фильм Сергея Соловьёва (1989).
 «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» — альбом группы «Аквариум», саундтрек к фильму (1989).

См. также 
  (значения)